
Cupa Davis 2010 reprezintă cea de-a 99-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. În finala care a avut loc în perioada 3 - 5 decembrie, Serbia a învins Franța și a obținut primul său titlu.

Cupa Mondială 2010

Rezultate

Legendă
 * =țară gazdă

Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 2011.

Vezi și
Cupa Davis

2010
Cupa Davis